Isaka ist eine Stadt in Tansania. Sie liegt im Distrikt Msalala in der Region Shinyanga, bei der Volkszählung 2012 hatte sie 21.690 Einwohner.

Geografie

Lage 
Isaka ist ein Wahlbezirk (Ward) im Nordwesten von Tansania. Er liegt in rund 1200 Meter Seehöhe auf dem tansanischen Plateau zwischen der Distriktshauptstadt Kahama und der Regionshauptstadt Shinyanga, etwa 500 Kilometer nordwestlich von Dodoma und 600 Kilometer westlich von Arusha.

Klima 
Das Klima in Isaka ist tropisch. In den Sommermonaten regnet es stärker als im Winter, besonders trocken sind die Monate Juni bis September. Der wärmste Monat ist der Oktober mit einer Durchschnittstemperatur von 25,6 Grad Celsius, am kühlsten ist der Dezember mit 22,4 Grad.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr 
 Eisenbahn: Isaka hat einen Bahnhof an der Mwanza-Route, der Bahnlinie von Mwanza zur Central Line (Zentralbahn) in Tabora. Wegen seiner zentralen Lage hat Tanzania Railways Isaka zum Trockenhafen ausgebaut, wo Container und Stückgut umgeschlagen werden. Von Isaka aus werden Uganda, Burundi, Ruanda und die östliche Demokratische Republik Kongo bedient. Im Sommer 2022 hat die türkische Firma Yapı Merkezi den Zuschlag zum Bau der Normalspurbahnbahn von Tabora nach Isaka erhalten.
 Straße: Isaka liegt an der asphaltierten Nationalstraße von Shinyanga nach Kahama.

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Shinyanga (Region)
Ort in Afrika